1 jezioro na Pojezierzu Krajeńskim:
 Kuchenne – jezioro w powiecie sępoleńskim;

3 jeziora na Pojezierzu Poznańskim, w powiecie międzychodzkim:
 Kuchenne – jezioro w gminie Chrzypsko Wielkie,
 Kuchenne – jezioro w gminie Kwilcz,
 Kuchenne – jezioro w gminie Międzychód.

1 staw w Zamościu:
 Kuchenny Staw

Zobacz też 
 Kuchnia – jezioro na Pojezierzu Iławskim.

Bibliografia 
 Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy., Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1., Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 165-166. .